Sette lunghi minuti (The Seven Minutes) – romanzo di Irving Wallace del 1969
 I 7 minuti che contano (The Seven Minutes) – film del 1971 diretto da Russ Meyer